

Степне сільське поселення — сільське поселення, Верхньоуральський район, Челябінська область
 Степне сільське поселення — сільське поселення, Забайкальський район, Забайкальський край

Див. також 
 Степнинське сільське поселення